Diese Liste der Hochhäuser in Wien führt tabellarisch alle bestehenden Hochhäuser in der österreichischen Hauptstadt Wien auf, deren strukturelle Höhe mindestens 70 Meter beträgt.

Überblick 
In Wien befinden sich Hochhäuser vor allem in peripheren Teilen der Stadt. Die meisten hohen Gebäude Wiens konzentrieren sich in der Donau City, einem modernen Stadtteil nördlich der Donau, in der südlich gelegenen Wienerberg City sowie in Erdberg. Auch das Gebiet entlang des innerstädtischen Teils des Donaukanals vom Schottenring über den Schwedenplatz bis hin zum Bahnhof Wien Mitte und das den Wiener Hauptbahnhof umschließende Areal weisen eine signifikante Hochhausdichte auf, allerdings mit relativ geringerer Höhenentwicklung. Als Hochhaus gelten nach der Wiener Bauordnung Gebäude, die die Höhe von 35 Metern überschreiten. Der derzeit höchste Wolkenkratzer der Stadt, der DC Tower 1, wurde im Februar 2014 eröffnet.

Wie das Beispiel Gartenbauhochhaus, die Diskussionen um das Hochhausprojekt Wien Mitte um den sogenannten Leseturm oder um das Projekt für ein Hochhaus auf den Gründen des Wiener Eislauf-Vereins zeigen, sind Hochhäuser in Wien umstritten. Die Intensität der einschlägigen Debatten hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass die historische Wiener Innenstadt als Welterbe im Sinne der UNESCO deklariert ist. Dies gilt als Hindernis für zentrumsnahe Hochhausbauten.

Fertiggestellte Hochhäuser 
Aufgeführt werden alle Bürogebäude und Wohnhäuser mit einer Höhe der Bausubstanz von mindestens 70 Metern. Die Gebäude sind der Höhe der Bausubstanz nach absteigend sortiert.

Hochhäuser in Planung oder in Bau 
Folgende Liste führt eine Vielzahl geplanter und in Bau befindlicher Hochhäuser in Wien auf. Sie ist nicht vollständig.

Abgerissene Hochhäuser 
Bisher wurde in Wien ein Gebäude, das höher als 70 Meter war, abgerissen:

Zeitleiste der Hochhäuser in Wien 

Die nachstehende Tabelle zeigt die höchsten Gebäude Wiens ihrer Zeit seit 1827, als mit dem Kornhäuselturm erstmals ein Gebäude die Höhe von 35 Metern erreichte und damit nach aktueller Definition der Wiener Bauordnung als Hochhaus gilt.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Bauwerke in Wien
 Liste der Hochhäuser in Österreich
 Liste der höchsten Bauwerke in Österreich
 Liste der Hochhäuser in Deutschland
 Liste der höchsten Bauwerke in Deutschland
 Liste der Hochhäuser in der Schweiz
 Liste der höchsten Bauwerke in der Schweiz
 Liste der Hochhäuser in Europa
 Liste der höchsten Bauwerke in Europa

Einzelnachweise

Weblinks 
 Emporis: Die höchsten Gebäude in Wien
 SkyscraperPage.com: Hochhäuser in Wien

!Liste
Wien